

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Astana: 2014

Astana: 2010, 2012

Astana: 2011

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale kazaka